Sakho ist der Familienname folgender Personen:

 Diafra Sakho (* 1989), senegalesischer Fußballspieler
 Lamine Sakho (* 1977), senegalesischer Fußballspieler

 Mohamed Sakho (* 1988), guineischer Fußballspieler